Friedrich Aue, né le  à Dodendorf ; exécuté le  à la prison de Brandenbourg, était un résistant allemand contre le nazisme.

Biographie 
Aue avait reçu une formation de serrurier. En 1925, il a rejoint le Parti communiste. Après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, il a participé à la résistance. En février 1944, il a été arrêté par la Gestapo et condamné à mort le 25 octobre 1944. La sentence a été exécutée le 27 novembre 1944  à la  prison de Brandenbourg.

Une rue porte son nom dans la ville de Magdebourg.

Notes et références

Voir aussi

Source 
  Ingelore Buchholz, Was Magdeburger Straßennamen erzählen, (Ce que racontent les noms des rues de Magdebourg)  publié par le SED et la ville de Magdebourg.

Résistant allemand au nazisme
Résistant communiste
Naissance en juillet 1896
Décès en octobre 1944
Décès à 48 ans
Personnalité exécutée par le Troisième Reich
Décès à Brandebourg-sur-la-Havel
Décès dans le Troisième Reich